L'arrondissement de Waldshut est un arrondissement (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district (« Regierungsbezirk » en allemand) de Fribourg-en-Brisgau. Son chef-lieu est Waldshut-Tiengen.

Tableau Général des Communes 

Waldshut